

Декабрь

31 декабря 

 Баутин, Сергей Викторович (55) — советский и российский хоккеист, олимпийский чемпион в составе Объединённой команды (1992) .
 Бенедикт XVI (95) — немецкий католический епископ, папа Римский (2005—2013) .
  (89) — китайский химик, член Китайской академии наук (1991) .
 Вацек, Мирослав (87) — чехословацкий генерал, министр обороны (1989—1990) .
 Козлов, Владимир Александрович (92) — советский и российский челюстно-лицевой хирург и хирург-стоматолог, член-корреспондент РАМН (1997—2014), член-корреспондент РАН (2014) .
  (81) — пакистанский политический деятель, депутат Национальной ассамблеи (2002—2018, с 2018 года) .
 Марчинский, Иосиф Иосифович (70) — украинский скульптор .
  (74) — американская певица .
  (88) — испанский политик, министр труда (1980) .
 Спада, Пьетро (87) — итальянский пианист и музыковед .
 Туманик, Геннадий Николаевич (82) — советский и российский архитектор, заслуженный  архитектор РСФСР (1986), член-корреспондент РААСН (1994) .
 Цзян Лун (89) — китайский физикохимик, член Китайской академии наук (2001) .

30 декабря 

 Баркая, Владимир Александрович (85) — советский футболист, игравший в национальной сборной .
  (94) — американский католический прелат, епископ Самоа — Паго-Паго (1986—2013) .
 Гленкросс, Брайан (81) — австралийский игрок в хоккей на траве, призёр Олимпийских игр (1964, 1968) .
 Железняков, Владимир Васильевич (91) — советский и российский астрофизик, академик РАН (1997) .
 Землярич, Янез (94) — югославский государственный деятель, премьер-министр Словении (1980—1984) .
 Иваненко, Виктор Валентинович (75) — советский и российский деятель органов государственной безопасности, председатель КГБ РСФСР (1991), директор Агентства федеральной безопасности РСФСР (1991—1992), генерал-майор .
  (92) — китайский военный деятель, командующий авиацией военно-морских сил Китайской Народной Республики (1983—1990) .
 Магазов, Риза Шаихъянович (90) — советский и российский врач, академик АН Башкортостана (1991) .
 Поспелов, Игорь Гермогенович (72) — российский математик, член-корреспондент РАН (2008), сын Г. С. Поспелова .
 Робертс, Брюс (80) — американский кёрлингист, чемпион мира (1976) .
 Толедано, Шмуэль (101) — израильский сотрудник Моссада (1953—1976) и политик, депутат Кнессета (1977—1981) .
 Уолтерс, Барбара (93) — американская телеведущая, журналистка и писательница .
 Хартвиг, Рекс (93) — австралийский теннисист .

29 декабря 

 Адам, Йожеф (72) — венгерский учёный-геодезист, действительный член Венгерской академии наук (2004) .
 Артемьев, Эдуард Николаевич (85) — советский и российский композитор, народный артист Российской Федерации (1999), Герой Труда Российской Федерации (2022) .
  (87) — английский игрок в регбилиг .
  (100) — американский фотограф .
 Варга, Янош (83) — венгерский борец греко-римского стиля, олимпийский чемпион (1968), чемпион мира (1963, 1970) .
 Вествуд, Вивьен (81) — британский модельер .
 Деодато, Руджеро (83) — итальянский кинорежиссёр, сценарист и продюсер 
 Ди Ган, Иосиф (94) — тайваньский католический прелат, епископ Цзяи (1975—1985), архиепископ Тайбэя (1989—2004) .
 Исодзаки, Арата (91) — японский архитектор .
 Касавули, Кэтрин (60) — кенийская телеведущая .
 Максимилиан, маркграф Баденский (89) — глава Баденского великогерцогского дома и титулярный великий герцог Баденский (с 1963) .
 Кертес, Михаль (75) — югославский и сербский политик .
 Огурцов, Олег Фёдорович (89) — советский и российский живописец, академик РАХ (2008) .
 Пеле (82) — бразильский футболист и государственный деятель, трёхкратный чемпион мира (1958, 1962, 1970), министр спорта (1995—1998) .
 Прокопов, Игорь Владимирович (91) — советский хозяйственный, государственный и политический деятель, заместитель министра цветной металлургии (1982—1990), глава концерна Совалюминий .
  (46) — пакистано-норвежская стендап-комедиантка, писательница .
 Сависаар, Эдгар Эльмарович (72) — эстонский государственный деятель, премьер-министр (1990—1992) .
  (69) — индийский политик .
 Тайсон, Иэн (89) — канадский кантри-певец .
 Чиж, Мирослав (68) — словацкий политический деятель, депутат Национального совета (2002—2019) и Европарламента (с 2019) .
 Эдилов, Абдулкерим Халидович (31) — российский боец смешанных единоборств .
  (70) — нидерландская поп-певица .
  (92) — украинский учёный в области ветеринарной медицины и политик, член-корреспондент НААН Украины (1995), народный депутат Украины (1994—1998) .

28 декабря 
  (80) — французский римско-католический прелат, архиепископ Монако (2000—2020) .
  (74) — португальская и французская эстрадная певица .
 Дударенко, Андрей Степанович (92) — советский и белорусский актёр .
 Индейцев, Дмитрий Анатольевич (74) — российский учёный в области механики, и. о. директора (2002—2004) и директор (2004—2015) ИПМаш РАН, член-корреспондент РАН (2006) .
  (96) — американский певец, композитор и дирижёр, лауреат премии Грэмми .
 Кучкин, Геннадий Павлович (68) — советский военный деятель, участник войны в Афганистане, Герой Советского Союза (1983) .
 Лусканов, Владимир Ильич (67) — советский и российский журналист .
 Нестеров, Владимир Евгеньевич (73) — советский и российский конструктор, генеральный директор Центра имени Хруничева (2005—2012) .
 Флавин, Дик (86) — американский поэт .
  (81) — японский астроном .

27 декабря 

 Белевцев, Рудольф Яковлевич (85) — советский и украинский учёный в области термодинамики геосфер, член-корреспондент АН УССР / НАН Украины (1990), сын Я. Н. Белевцева .
  (78) — французский спортсмен (конное троеборье), серебряный призёр  (1970) .
 Бернхайм, Ален (91) — французский пианист и историк масонства .
 Гаткин, Евгений Яковлевич (68) — российский спортивный врач, доктор медицинских наук (2009) .
 Иван, Анджей (63) — польский футболист .
 Кукушкин, Алексей Васильевич (98) — советский военачальник, начальник разведки Воздушно-десантных войск (1970—1985), полковник, лауреат Государственной премии СССР .
 Мичели, Родольфо (92) — аргентинский футболист .
 Сальмоираги, Джорджо (86) — итальянский художник .
 Сёллёши, Имре (81) — венгерский гребец-байдарочник, призёр Олимпийских игр (1960 — дважды, 1968), чемпион мира (1966) .
 Феррин, Арни (97) — американский баскетболист, чемпион НБА .

26 декабря 

 Арский, Юрий Михайлович (86) — российский учёный, специалист в области эффективного использования природных ресурсов, геоинформатики и геоэкономики, академик РАН (2000) .
  (93) — китайский архитектор .
 Дмитриев, Сергей Игоревич (58) — советский и российский футболист, серебряный призёр чемпионата Европы в составе национальной сборной (1988) .
 Кобчикова, Марина Всеволодовна (81) — советская и российская актриса театра, народная артистка Татарстана (1995) 
 Лённдаль, Лассе (94) — шведский певец и актёр .
  (18) — американская спортсменка, борец смешанного стиля, участница промоушена ONE .
 Мега Феррейра, Антониу (73) — португальский писатель и журналист .
 Синьорелло, Никола (96) — итальянский политик, сенатор (1968—1985), мэр Рима (1985—1988), министр туризма (1973—1974, 1980—1983) .
 Стрижало, Владимир Александрович (82) — украинский учёный в области механики, член-корреспондент НАН Украины (2012)  .
 Шевченко, Александр Александрович (61) — советский и российский эстрадный певец, продюсер, музыкант, композитор .
 Эбенё, Хорст (92) — австрийский композитор .
  (43) — боснийский футболист (ОФК, «Славия» Сараево, «Челик») .
  (86) — китайский художник и режиссёр-аниматор .

25 декабря 

 Блондель, Жан (93) — французский политолог .
 Бурден, Франсуаза (70) — французская писательница .
  (92) — японский историк .
 Грау, Юрке (85) — немецкий ботаник .
 Димитров, Георгий (74) — болгарский тренер по лёгкой атлетике .
 Друкман, Хаим (90) — израильский раввин, политик и общественный деятель .
  (64) — индийский кинорежиссёр .
 Крастс, Улдис (79) — ливский поэт, прозаик, переводчик и журналист .
 Кубасов, Владимир Степанович (92) — советский и российский архитектор, народный архитектор Российской Федерации (2000), академик РААСН .
  (90) — китайский политический деятель, мэр города Гуанчжоу (1990—1996) .
 Литвинец, Богуслав (91) — польский театральный директор и политик .
 Маслов, Алексей Фёдорович (69) — российский военачальник, главнокомандующий Сухопутными войсками Российской Федерации (2004—2008), генерал армии (2006) .
 Моисеев, Евгений Иванович (74) — российский информатик, академик РАН (2003) .
 Никулина, Аля Фёдоровна (85) — советская и российская актриса .
 О’Нил, Фабиан (49) — уругвайский футболист, игрок национальной сборной .
  (88) — китайский онколог, член Китайской академии наук (2005) .
  (93) — китайский учёный в области аэродинамики, член Китайской академии наук (1992) .
 Фукс, Михаэль (73) — немецкий политический деятель, депутат Бундестага (2002—2017) .
 Фуруя, Кахору (114) — японская супердолгожительница .

24 декабря 

 Адорни, Витторио (85) — итальянский шоссейный велогонщик, чемпион мира (1968) .
 Антов, Павел Генрихович (65) — российский предприниматель; несчастный случай .
 Бочкарёв, Николай Геннадиевич (75) — советский и российский астрофизик, доктор физико-математических наук (1988), профессор, научный сотрудник ГАИШ МГУ .
 Берд, Джон (86) — британский актёр .
 Бузаков, Александр Сергеевич (66) — российский кораблестроитель, генеральный директор АО «Адмиралтейские верфи» (с 2011 года), лауреат Премии Правительства Российской Федерации в области науки и техники .
 Ерофеев, Олег Александрович (82) — советский и российский военачальник, командующий Северным флотом (1992—1999), адмирал (1992) .
  (65) — югославский и хорватский мотогонщик .
 Пономаренко, Александр Сергеевич (55) — российский комик, музыкант, пародист .
 Пстроконский, Анджей (86) — польский баскетболист, участник летних Олимпийских игр 1964 и 1968 годов .
  (72) — игрок в австралийский футбол .
 Фраттини, Франко (65) — итальянский политик, министр иностранных дел (2002—2004, 2008—2011) .
 Хегелер, Аня (57) — немецкая шахматистка .
 Шарма, Туниша (20) — индийская актриса; самоубийство .

23 декабря 

  (90) — суданская политическая деятельница, депутат парламента (1996—2005), борец за права женщин .
  (84) — индийский политик, депутат Раджьи сабхи (1996—2008) .
  (70) — греческий политический деятель, депутат парламента Греции, глава острова Лесбос .
 Грейф, Стивен (78) — английский актёр, номинант на премию «Оливье» .
 Дель Монте, Мария (77) — итальянская актриса и певица .
 Коэн, Джордж (83) — английский футболист, игравший в национальной сборной, чемпион мира (1966) .
 Кылар, Эрих (98) — советский и эстонский дирижёр и перкуссионист, заслуженный артист Эстонской ССР (1968) .
  (86) — китайский учёный по автоматическому управлению и динамике энергосистем, член Китайской академии наук (1991) .
  (65) — солист британской электронной группы Faithless, рэпер и диджей .
 Миронова, Ленина Николаевна (91) — белорусский архитектор, искусствовед, педагог .
 Рохо, Хосе Франсиско (75) — испанский футболист, игравший в национальной сборной, и футбольный тренер .
  (75) — украинский театральный художник, народный художник Украины (2010) .
 Стрейфф, Филипп (67) — французский автогонщик .
  (95) — британский адмирал .
  (63) — венгерский футболист и футбольный менеджер .
 Цзян Хуалян (57) — китайский фармаколог, член Китайской академии наук (2017) .
  (97) — китайский биохимик, член Китайской академии наук (2001) .

22 декабря 

 Боннар, Стефан (45) — американский боец смешанного стиля .
 Вайберт, Ронан (58) — британский актёр .
  (75) — советский и азербайджанский тарист, народный артист Азербайджана (2014) .
 Гумматов, Альакрам Алекпери зоа (74) — азербайджанский политический деятель, президент самопровозглашённой Талыш-Муганской автономной республики (1993) .
 Гурьянов, Алексей Николаевич (78) — советский и российский химик, доктор химических наук, профессор, член-корреспондент РАН (2000) .
 Золотарёв, Михаил Юрьевич (66) — российский рапирист и тренер, заслуженный тренер России (1999) .
 Ибаньес, Конча (93) — испанская художница и писательница .
 Тилак, Мукта (57) — индийский политик, депутат Законодательного собрания Махараштры, мэр Пуны (2017—2019) .
 Ткач, Антон (71) — чехословацкий трековый велогонщик, олимпийский чемпион (1976), чемпион мира (1974, 1978) .
 Шагапов, Владислав Шайхулагзамович (74) — советский и российский учёный в области механики, доктор физико-математических наук, профессор .
 Шейбани, Аббас (91) — иранский врач, профессор университета и политический деятель, депутат Меджлиса (1981—2000), член исламского городского совета Тегерана (2003—2017) .
 BIg Scarr (22) — американский рэпер .

21 декабря 

 Азор Роза, Альберто (89) — итальянский литературный критик, историк и политик, член Палаты депутатов (1979—1980) .
 Айталы, Амангельды Абдрахманович (83) — советский и казахстанский философ и общественный деятель .
 Афанасьев, Геннадий Сергеевич (32) — украинский общественный деятель; погиб .
  (44) — украинский режиссёр телевизионных фильмов; погиб .
 Боярский, Пётр Владимирович (79) — российский культуролог, географ, физик, историк науки, писатель, полярник .
 Воронин, Анатолий Фёдорович (72) — советский и российский тренер по велоспорту, заслуженный тренер России (1995) .
 Герч, Франц (92) — швейцарский художник .
  (78) — мальтийский пловец, участник Олимпийских игр (1960) .
 Дробыш, Иван Степанович (71) — советский и российский актёр, заслуженный артист Российской Федерации (1999) .
  (83) — венгерский хоккеист, игрок национальной сборной, участник зимних Олимпийских игр (1964) .
 Макбейн, Дайан (81) — американская актриса .
  (68) — итальянская пловчиха, участница Олимпийских игр (1972) (о смерти стало известно в этот день) .
 Суда, Пакизе (70) — турецкая актриса .
  (93) — венгерский пловец, бронзовый призёр Олимпийских игр (1956) .
 Тьягу-Станкович, Деян (57) — сербский и португальский писатель и литературный переводчик .
 Ханум, Билкис (82/83) — пакистанская певица .
  (84) — индонезийская актриса .
 Чирва, Юрий Николаевич (89) — советский и российский театровед, литературовед и педагог, кандидат искусствоведения .

20 декабря 
 Крохин, Олег Николаевич (90) — советский и российский физик, директор ФИАН (1994—2004), академик РАН (2000) .
 Куропатвиньский, Лех (75) — польский политический деятель, депутат Сейма (2001—2007) .
 Лакич, Зоран (89) — югославский и черногорский историк, действительный член Черногорской академии наук и искусств (2000) .
  (97) — китайский и сингапурский футболист, участник Олимпийских игр (1948) .
  (81) — итальянский католический прелат, вспомогательный архиепископ Милана (2004—2020) .
  (99) — индонезийский государственный деятель, министр энергетики и природных ресурсов (1978—1988), генеральный секретарь ОПЕК (1984—1985, 1988—1994) .
 Темиров, Болат Бисенович (53) — советский и казахстанский боксёр, чемпион СССР (1991) и СНГ (1992) .

19 декабря 

  (63) — иракский политический деятель, депутат Совета представителей (2005—2010) .
  (76) — кувейтский политик, депутат Национального собрания (1981—2016) .
 Борута, Йонас (78) — литовский католический прелат, епископ Тельшяя (2002—2017) .
 Брито, Макс (54) — ивуарийский регбист, игрок национальной сборной .
 Душа, Мирча (67) — румынский политический деятель, министр обороны (2012—2015) .
  (58) — болгарский фигурист, участник Олимпийских игр (1984) .
  (82) — шведский пловец, чемпион Европы (1962) .
 Маккенни, Дон (88) — канадский хоккеист, обладатель Кубка Стэнли в составе «Торонто Мейпл Лифс» (1964) .
 Маркин, Юрий Иванович (80) — советский и российский джазмен, композитор и музыкальный педагог .
 Мессершмидт, Манфред (96) — немецкий историк, специалист по истории нацистской Германии и Второй мировой войны .
 Опрышко, Виталий Фёдорович (80) — украинский правовед, член-корреспондент НАН Украины (1997) .
 Родин, Александр (Алесь) (75) — белорусский художник .
 Смит, Эл (75) — американский профессиональный баскетболист .
 Фирсова, Валентина Александровна (85) — советский и российский передовик производства, Герой Социалистического Труда (1966) .
 Эдди, Соня (55) — американская актриса .
 Эндер, Эрвин Йозеф (85) — немецкий католический прелат .

18 декабря 

 Аграновская, Людмила Семёновна (90) — советская и российская альпинистка и тренер .
 Аугустовичова, Хильда (88) — словацкая актриса .
  (73) — французский юрист и политик, депутат Национального собрания (1981—1986, 1988—1993) .
  (87) — итальянский актёр .
 Гамалий, Иван Павлович (66) — советский и украинский футболист .
  (55) — английский клавишник (Felt, Primal Scream) .
  (77) — чилийский хирург и политический деятель, министр здравоохранения (1986—1990) .
  (76) — итальянская актриса, «Мисс Италия» 1966 года, 2-е место на конкурсе «Мисс Европа» 1967 года .
 Иннокентий (Шестопаль) (77) — архиерей Украинской православной церкви, епископ Конотопский и Глуховский (1999—2008) .
  (78) — болгарский искусствовед, художественный критик и историк искусства .
 Моисеев, Михаил Алексеевич (83) — советский военачальник, генерал армии (1989), начальник Генерального штаба — первый заместитель Министра обороны СССР (1988—1991), и. о. министра обороны СССР (1991) .
 Пилипчук, Пётр Филиппович (75) — украинский юрист, председатель Верховного суда (2011—2013) .
 Саакян, Галуст Григорьевич (74) — армянский политик, член (1995—2018) и председатель (2014—2017) Национального собрания .
  (85) — китайский писатель и поэт .
  (90) — чехословацкий и чешский актёр .
 Фанкатт, Тревор (88) — южно-африканский теннисист, победитель чемпионата Австралии по теннису в смешанном парном разряде (1960) 
 Хендерикс, Вим (60) — бельгийский композитор .

17 декабря 

 Белов, Валерий Иванович (75) — советский и российский тренер по боксу, заслуженный тренер СССР .
 Генрих, Дитер (95) — немецкий философ .
 Герберт, Николай (88) — британский аристократ, журналист и политический деятель, член Палаты лордов (1982—1999) .
 Грейси, Чарли (86) — американский музыкант и певец .
 Ермолкин, Виктор Иванович (88) — советский и российский учёный в области геологии и геохимии нефти и газа, доктор геолого-минералогических наук (1982), профессор РГУ нефти и газа (1982) .
 Лю Далинь (90) — китайский сексолог, профессор социологии Шанхайского университета .
 Муньос, Мануэль (94) — чилийский футболист, игрок национальной сборной .
 Мурадилаев, Азиз Усенович (44) — киргизский актёр, заслуженный артист Киргизии .
 Пёрлстайн, Филип (98) — американский художник и график .
 Пиньон, Нелида (85) — бразильская писательница .
 Полетто, Северино (89) — итальянский кардинал, архиепископ Турина (1999—2010) .
 Румянцев, Юрий Яковлевич (81) — советский актёр театра и кино, заслуженный артист Российской Федерации (1997) .
  (62) — эстонский композитор .
 Тапио, Ээро (81) — финский борец классического стиля и тренер, чемпион мира (1967) .
  (80) — испанский экономист и историк .
 Ходжес, Майк (90) — британский кино- и телережиссёр, сценарист, продюсер .

16 декабря 

  (25) — швейцарский футболист; несчастный случай .
 Баяя, Антонин (80) — чехословацкий и чешский писатель .
 Гулак, Олег Николаевич (55) — белорусский правозащитник .
 Козявкин, Владимир Ильич (75) — советский и украинский врач-невролог, разработчик одной из современных систем реабилитации больных детским церебральным параличом, Герой Украины (2001) 
  (74) — французский музыкант, певец и автор песен, один из основателей группы Tri Yann .
 Лигус, Робин (70) — британский серийный убийца .
 Михайлович, Синиша (53) — югославский и сербский футболист и тренер, игрок национальной сборной (1991—2003) .
 Садик Рохани (96) — иранский шиитский богослов и марджа .
 Сисон, Хосе Мария (83) — филиппинский писатель и политический деятель, основатель Коммунистической партии .
 Уэст, Барри (64) — английский профессиональный игрок в снукер (о смерти объявлено в этот день) .

15 декабря 

 Аришина, Наталья Сергеевна (79) — советский и российский поэт, переводчик .
  (78) — американский музыкант, барабанщик группы The Rascals .
 Ермалавичюс, Юозас Юозович (82) — советский и литовский политический деятель, секретарь КПЛ (КПСС) по идеологии .
  (88) — китайский переводчик .
  (78) — израильский футболист, двукратный чемпион Израиля .
 Раджабов, Октай Мамед-ага оглы (81) — азербайджанский композитор, заслуженный деятель искусств Азербайджана (2019) .
  (63) — нигерийский политический деятель и дипломат, депутат Палаты представителей (1998—1999), посол в Испании (с 2021 года) .
  (67) — канадская певица и автор песен, трёхкратный лауреат премии «Джуно» (1973, 1974, 1992) .

14 декабря 
  (88) — палестинский политик, председатель Палестинского национального совета (с 1996 года) .
  (84) — нидерландский джазовый пианист и музыкальный продюсер .
 Кирстен, Вульф (88) — немецкий писатель и публицист .
 Левин, Борис Вульфович (85) — советский и российский геофизик, член-корреспондент РАН (2003), бард .
 Малаховский, Владислав Степанович (93) — советский и российский математик, заслуженный деятель науки Российской Федерации (1996) .
  (86) — аргентинская актриса .
 Стоилов, Георгий (93) — болгарский архитектор и политик, министр архитектуры и общественных работ (1971—1973), Герой Социалистического Труда (1983), иностранный член РАХ (1995) и РААСН .
  (97) — британский кинематографист, лауреат премии BAFTA Academy Fellowship Award (1993) .
  (98) — американский литературный критик, специалист по латиноамериканской литературе .
 Хьюз, Джон (92) — американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии за международный репортаж (1967) .

13 декабря 

 Аниконов, Юрий Евгеньевич (88) — советский и российский математик, доктор физико-математических наук (1978), профессор мехмата НГУ (1980), заслуженный деятель науки Российской Федерации (1998) .
 Ахаммад, Алауддин (74) — бангладешский политик, депутат Национальной ассамблеи (1999—2006) .
 Аюханов, Булат Газизович (84) — советский и казахстанский артист балета, балетмейстер и педагог, народный артист Казахской ССР (1973) .
 Барбоса Уэрта, Мигель (63) — мексиканский политик, член Палаты депутатов (2000—2003), председатель Сената (2014—2015), губернатор штата Пуэбла (с 2019 года) 
  (85) — индийский политик, депутат Лок сабхи (2014—2019) .
 Глаголенко, Юрий Васильевич (76) — советский и российский химик, лауреат премии Правительства Российской Федерации в области науки и техники (2009), заслуженный химик РФ (2002) .
 Медведев, Армен Николаевич (84) — советский и российский киновед, председатель Госкино Российской Федерации (1992—1999) .
 Мусатов, Михаил Иванович (72) — российский политический деятель, депутат Государственной думы I—V созывов .
 Прозоров, Александр Александрович (89) — советский и российский генетик, доктор биологических наук, профессор, сотрудник ИОГен РАН .
 Пшинько, Александр Николаевич (74) — украинский учёный, ректор Днепровского университета железнодорожного транспорта (с 1997 года) .
 Хоффман фон Румерштайн, Людвиг (85) — австрийский католический деятель, и. о. великого магистра Мальтийского ордена (2017) .

12 декабря 

  (83) — итальянский политик, член Палаты депутатов (1981—1983, 1987—1994) .
 Гермашевский, Мирослав (81) — польский космонавт, Герой Советского Союза (1978) .
 Демидова, Нина Матвеевна (91) — советский и российский музыкальный педагог, заслуженный работник культуры РСФСР (1983) .
 Джена, Мохан (65) — индийский политик, депутат Лок сабхи (2004—2014) .
 Душ Анжуш, Ассунсан (76) — ангольский дипломат, министр иностранных дел Анголы (2008—2010) .
  (56) — пакистанский политик, депутат Национальной ассамблеи (2008—2013) .
 Карр, Джим (71) — канадский политик и государственный деятель, член Палата общин (с 2015 года), министр природных ресурсов (2015—2018), министр диверсификации внешней торговли (2018—2019) .
  (77) — сальвадорский политик, депутат (1985—2012) и председатель Законодательной ассамблеи (2000—2001, 2002—2006, 2009—2011), председатель Центральноамериканского парламента (2007—2008) .
 Линдер, Курт (89) — немецкий футболист и тренер .
 Марголин, Стюарт (82) — американский актёр, лауреат премии Эмми .
 Перович, Латинка (89) — югославский и сербский политик и историк .
 Ребристая, Ольга Владимировна (91) — советский и российский геоботаник и флорист, сотрудник БИН РАН .
 Роу, Филиппа, баронесса Кутти (60) — британский политик, член Палаты лордов (с 2016 года) .
  (92) — малайзийский банкир, основатель (1966) и председатель совета директоров Public Bank .
 Фараго, Иван (76) — венгерский шахматист, гроссмейстер (1976) .
 Шагерль, Йозеф (99) — австрийский скульптор .
  (85) — чехословацкий лыжник, участник зимних Олимпийских игр 1964 года .

11 декабря 

 Бадаламенти, Анджело (85) — американский пианист и кинокомпозитор .
 Баев, Валерий Григорьевич (75) — советский и российский юрист, доктор юридических наук (2009), профессор .
  (50) — французский велогонщик .
  (84) — чилийский футболист, двукратный чемпион Чили (1961, 1966) в составе «Универсидад Католика» .
 Власенко, Лариса Кирилловна (74) — советская и украинская актриса, народная артистка Украины (2019) .
 Губин, Валерий Дмитриевич (82) — советский и российский философ, писатель; доктор философских наук (1988) .
  (68) — южноафриканский государственный деятель, министр общественных работ (2008—2010) .
 Литовченко, Владимир Николаевич (73) — советский футбольный вратарь («Сокол») .
 Мизрахи, Моше (72) — израильский политический деятель, депутат Кнессета (2013—2019) .
  (82) — индийский спринтер, участник летних Олимпийских игр (1964), лауреат премии «Арджуна» (1965) .
 Сайлас, Пол (79) — американский профессиональный баскетболист и тренер, трёхкратный чемпион НБА в составе «Бостон Селтикс» и «Сиэтл Суперсоникс» .
 Санников, Георгий Захарович (93) — ветеран Внешней разведки КГБ, член Союза писателей России .
  (67) — индийский политик, депутат Лок сабхи (2014—2019) .

10 декабря 

 Алер, Джон (73) — американский оперный певец, лирический тенор, четырёхкратный лауреат премии «Грэмми» (1986, 1994) .
 Арустамова, Ирина Левоновна (57) — российский искусствовед, академик РАХ (2012) .
 Багаев, Мударис Басирович (71) — российский башкирский поэт, писатель, драматург и журналист .
  (95) — британская балерина .
 Джорджия Холт (96) — американская певица и актриса, мать певицы Шер .
  (94) — эстонская певица .
 Корамыслов, Александр Анатольевич (53) — русский поэт и журналист .
 Левашёв, Евгений Михайлович (78) — советский и российский музыковед .
 Ратенко, Лариса Сергеевна (86) — советская балерина и педагог, заслуженная артистка РСФСР (1967) .
 Уол, Грант (49) — американский спортивный журналист .
 Чаван, Сулочана (89) — индийская певица .
 Чала Муана (64) — певица и танцовщица из Демократической Республики Конго .

9 декабря 

 Бекяшев, Камиль Абдулович (79) — советский и российский юрист, специалист по международному праву и правовым проблемам морского рыболовства; доктор юридических наук (1986); профессор .
  (90) — американский композитор, изобретатель и педагог, один из изобретателей синтезатора Муга, почётный профессор университета Хофстра .
 Киттинджер, Джозеф (94) — офицер ВВС США, ветеран войны во Вьетнаме, главный участник проекта «Эксельсиор» (1959—1960) .
 Кудинов, Алексей Никифорович (85) — советский и российский учёный, доктор физико-математических наук (1975), профессор (1976), ректор Тверского государственного университета (1986—2007), заслуженный деятель науки РФ (1997) .
  (100) — бразильская художница и гравёр, пионер бразильского модернистского движения .
  (94) — мальтийский политик и дипломат, спикер Палаты представителей (1982—1986), представитель Мальты в Парламентской ассамблее Совета Европы (1985—1986) .
  (79) — британская актриса и певица .
  (95) — иерарх Мелькитской греко-католической церкви, архиепископ Хомса (1986—2005) .
 Сникере, Велта (101) — британская латышская поэтесса .
  (89) — венгерский тяжёлоатлет, двукратный серебряный призёр чемпионатов мира и Европы (1962, 1963) .
 Шигапов, Мансур Ахметович (82) — советский и российский татарский актёр, поэт и писатель, заслуженный артист Республики Татарстан .
 Янг, Дэвид, барон Янг из Граффхэма (90) — британский политик, государственный секретарь по вопросам занятости (1985—1987), государственный секретарь по торговле и промышленности (1987—1989), член Палаты лордов (с 1984 года) .

8 декабря 

 Абдуллаев, Абдумавлян Абдуллаевич (92) — советский и узбекский биолог, академик АН Узбекистана (1995) .
  (83) — английский футболист .
 Гасеми, Ростам (58) — иранский политический деятель, министр нефтяной промышленности (2011—2013) и министр дорог и городского развития Ирана (2021—2022) .
  (90) — литовско-немецкая поэтесса .
 Дзюбан, Олег Иванович (72) — советский и казахстанский шахматист, шестикратный чемпион Казахской ССР .
 Дмитриев, Борис Ефимович (83) — советский и российский актёр, заслуженный артист РСФСР (1987) .
 Ешич, Миодраг (64) — югославский футболист, защитник, сербский тренер; ДТП .
 Ёсида, Ёсисигэ (89) — японский кинорежиссёр и киносценарист .
  (72) — израильский певец, композитор и гитарист .
 Малюта, Станислав Станиславович (84) — советский и украинский генетик, член-корреспондент НАНУ (2000) .
  (80) — американский скульптор и художник по визуальным эффектам, создатель бикини принцессы Леи  .
 Сатраньо, Лидия Эльса (87) — аргентинская актриса и политическая деятельница, депутат парламента Аргентины (2007—2011) .
 Слейтон-Хьюз, Хелен (92) — американская актриса .
 Флорес, Сильвия (71) — белизский политик, спикер Палаты представителей (1998—2001), президент Сената (2001—2003) .
 Хильдебрандт, Марта (97) — перуанский лингвист и политическая деятельница, член (1995—2001, 2006—2011) и президент (1999—2000) Конгресса Республики Перу .
 Чикинёв, Игорь Владимирович (61) — советский и эстонский фехтовальщик, тренер по фехтованию .

7 декабря 

  (57) — иранский футболист, игрок национальной сборной (1985—1989) .
 Богдалек, Ярослав (93) — чехословацкий горнолыжник, участник зимних Олимпийских игр (1956) .
  (69) — тринидадский юрист и политический деятель, судья Высшего суда (1994—2010) и депутат парламента (2010—2015) Тринидада и Тобаго .
  (91) — испанский гребец (рулевой на каноэ-четверке), участник летних Олимпийских игр 1960 года .
 Джонсон, Джонни (101) — офицер ВВС Великобритании, последний остававшийся в живых участник операции Chastise рейда «Разрушителей дамб» в составе 617-ой эскадрильи 17 мая 1943 года .
 Лаул, Рейн Хейнрихович (83) — советский и российский композитор и музыковед, доктор искусствоведения, профессор Санкт-Петербургской консерватории имени Н. А. Римского-Корсакова .
 Лындина, Эльга Михайловна (88) — советский и российский сценарист, кинодраматург, киновед, прозаик, кинокритик (о смерти стало известно в этот день) .
 Новицкий, Ян (83) — польский актёр .
  (94) — французский киноактёр .

6 декабря 

  (94) — югославский и словенский актёр .
 Джет Блэк (84) — британский рок-музыкант, барабанщик The Stranglers .
 Кригер, Эдино (94) — бразильский композитор, продюсер, скрипач, дирижёр и музыкальный критик .
 Лейн, Миллс (86) — американский рефери (бокс) .
 Мидзуки, Итиро (74) — японский певец, композитор и актёр .
 Оловников, Алексей Матвеевич (86) — советский и российский биолог, лауреат Демидовской премии (2009) .
  (72) — бразильский футболист .
 Кэчжи, Хуан (95) — китайский учёный в области механики, член Китайской академии наук (1991), иностранный член РАН (2003) .
 Шляжявичюс, Адольфас (74) — литовский государственный деятель, премьер-министр (1993—1996) .

5 декабря 

  (67) — индийский поэт .
 Болотин, Евгений Ионович (73) — российский учёный в области медицинской географии, эпидемиологии и паразитологии, доктор биологических наук (2004), сотрудник ТИГ ДВО РАН .
 Калягин, Борис Александрович (84) — советский журналист-международник .
  (70) — французский актёр и режиссёр .
 Кралёвичова, Мария (95) — чехословацкая и словацкая актриса .
 Наумова, Лидия Андреевна (89) — советский и белорусский государственный и хозяйственный деятель, Герой Социалистического Труда (1971) .
 Овчачек, Эдуард (89) — чехословацкий и чешский художник и график .
  (85) — немецкий трековый велогонщик, чемпион мира (1962) .
 Стюарт, Джим (92) — американский музыкальный продюсер .
  (78) — пакистанский политик, депутат Национальной ассамблеи (1970—1985, 1988—1997, 2013—2018) .
 Хугаев, Сурен Туганович (68) — советский и российский актёр, заслуженный артист Российской Федерации (1995) .
  (92) — бразильская актриса .
 Элли, Кёрсти (71) — американская актриса .

4 декабря 

  (73) — доминиканский политик, член (1990—1999, с 2010) и председатель (1994—1998) Сената .
 Боллетьери, Ник (91) — американский теннисный тренер, член Международного зала теннисной славы (2014) .
  (88) — нидерландский джазовый музыкант, композитор и аранжировщик .
 Гёттшинг, Мануэль (70) — немецкий композитор и музыкант .
 Дубровин, Юрий Дмитриевич (83) — советский, украинский и российский киноактёр, заслуженный артист Российской Федерации (2007) .
 Лапьер, Доминик (91) — французский писатель .
 Магомедов, Магомедали Магомедович (92) — советский и российский партийный и государственный деятель, председатель Государственного совета Дагестана (1994—2006), Герой Труда Российской Федерации (2019) .
 Макграт, Боб (90) — американский актёр и певец .
  (92) — австрийский актёр .
 Скуднев, Владимир Митрофанович (85) — советский и российский борец вольного стиля и тренер, заслуженный тренер России (1995) .
 Тамбе, Патрик (73) — французский автогонщик .
  (89) — египетский журналист и телеведущий .
 Хан, Саид Мухаммад (87) — пакистанский морской офицер и дипломат, начальник штаба Военно-морских сил Пакистана (1991—1994), посол в Нидерландах (1994—1998) .
 Шерцер, Алекс (51) — американский шахматист, гроссмейстер (1993) .

3 декабря 

 Абил, Конысбай Искендирулы (68) — казахский поэт, композитор и журналист .
  (78) — чилийский юрист, судья Межамериканского суда по правам человека (2010—2021) .
  (74) — боливийский государственный деятель, министр горнодобывающей промышленности и металлургии (2010), министр труда, занятости и социальной защиты (2019) .
  (72) — украинский режиссёр, директор Института искусств Прикарпатского университета (с 2001), заслуженный деятель искусств Украины (1999) .
 Жармухамедов, Алжан Мусурбекович (78) — советский баскетболист, олимпийский чемпион (1972) .
 Зелкин, Александр (84) — французско-канадский эстрадный певец, исполнитель народных песен .
 Зограф, Ирина Тиграновна (90) — советский и российский языковед, востоковед-китаист, доктор филологических наук (1981), сотрудник ИВР РАН .
  (95) — белорусский историк, деятель белорусской эмиграции .
 Кожухарь, Владимир Маркович (81) — советский и украинский дирижёр, народный артист РСФСР (1985), народный артист Украины (1993) .
 Козлова, Светлана Сергеевна (54) — российский драматург и театральный педагог .
  (80) — американский политик, член Палаты представителей (1985—2007) .
  (82) — ирландский политик, депутат Палаты представителей (1997—2007) .
  (73) — мальтийский католический чиновник, великий канцлер Мальтийского ордена (2016—2017) .
  (94) — итальянский ватерполист, бронзовый призёр чемпионата Европы (1954) .
  (88) — бангладешский бизнесмен и политик, депутат Национальной ассамблеи (2008—2014), министр энергетики и природных ресурсов (1988) .
  (84) — кубинско-мексиканская актриса .
 Сокол, Святослав Михайлович (76) — российский политический деятель, депутат Государственной думы (1995—2016) .
  (77) — шведский эстрадный певец .
  (101) — американский лётчик-испытатель, первый пилот North American F-86 Sabre .
 Шадрин, Валерий Иванович (83) — российский театральный деятель, генеральный директор Международного чеховского фестиваля, президент Международной конфедерации театральных союзов .
 Штемлер, Илья Петрович (89) — советский и российский писатель .

2 декабря 
 Антонов, Александр Сергеевич (50) — российский военный лётчик, наёмник ЧВК Вагнера, подполковник ВВС в отставке, Заслуженный военный лётчик Российской Федерации, участник российско-украинской войны, Герой России (2022, посмертно); погиб в бою .
  (94) — иранский футболист и тренер, игрок национальной сборной, обладатель Кубка Азии по футболу (1968) .
 Вийтсо, Тийт-Рейн (84) — советский и эстонский лингвист, профессор Тартуского университета .
  (69) — индийский политик, депутат Лок сабхи (2004—2009) .
  (87) — испанский писатель .
 Калашниченко, Александр Александрович (56) — советский и российский актёр, заслуженный артист Российской Федерации (2002) .
 Керлос (94) — предстоятель Эритрейской православной церкви, патриарх Эритрейский (с 2021 года) .
  (92) — австралийская поэтесса и прозаик, лауреат  (2022) .
 Кикугава, Ёсио (78) — японский футболист и тренер, игрок национальной сборной .
 Лапьер, Доминик (91) — французский писатель .
  (34) — американский актёр и оперный певец (баритон), лауреат премии «Грэмми» (2021) .
 Локшин, Моисей Абрамович (93) — советский и российский учёный, заместитель генерального конструктора ОКБ Сухого, доктор технических наук, профессор МАИ (1980), заслуженный деятель науки Российской Федерации, заслуженный изобретатель РСФСР .
  (89) — нидерландский бизнесмен, генеральный директор Unilever (1984—1994) .
 Молодкин, Вадим Борисович (81) — советский и украинский физик, член-корреспондент НАН Украины (1992) .
 Никишин, Владимир Николаевич (56) — российский военный штурман, наёмник ЧВК Вагнера, майор запаса ВВС РФ, участник российско-украинской войны, Герой России (2022, посмертно); погиб в бою .
  (78) — американская певица и автор песен .
  (79) — британский искусствовед, директор музея Фицуильяма (1995—2007), руководитель колледжа Магдалины (2002—2012) .
  (89) — американский историк, доктор наук, профессор Йельского университета .
  (101) — американская гобоистка, главная гобоистка Хьюстонского симфонического оркестра, профессор .
  (83) — американский киноактёр .
  (78) — пакистанский политик, сенатор (2009—2021) .
 Чёрная, Людмила Борисовна (104) — советский и российский публицист и переводчик .
  (84) — южнокорейский политический деятель, мэр Сеула (1994—1995) .
  (78) — канадский политик, депутат Парламента (1990—1993) .
  (85) — южноафриканский предприниматель, владелец фирмы Nando’s (с 2014 года) .
 Ященко, Виктор Романович (87) — советский государственный деятель, начальник ГУ геодезии и картографии при СМ СССР (1986—1991) .

1 декабря 

  (78) — малайзийский политик, депутат Парламента (1982—1986, 1999—2003), председатель Сената (2003—2009) .
  (61) — индонезийский государственный деятель, министр по аграрным вопросам и территориальному планированию (2014—2016) .
 Бальдини, Эрколе (89) — итальянский шоссейный велогонщик, олимпийский чемпион (1956), чемпион мира (1958) .
 Бьянко, Джерардо (91) — итальянский политик, министр общественного образования (1990—1991) .
 Василий (Златолинский) (90) — архиерей Украинской православной церкви (Московского патриархата), архиепископ Запорожский и Мелитопольский (1992—2009) .
 Демонжо, Милен (87) — французская киноактриса .
 Келлер, Ганс (88) — швейцарский учёный в области дайвинга и компьютеров, предприниматель .
 Кричевер, Игорь Моисеевич (72) — советский, российский и американский математик .
  (89) — филиппинская певица и киноактриса .
  (94) — китайский писатель и сценарист .
  (96) — иранский поэт, писавший на персидском и азербайджанском языках .
  (79) — британский историк, доктор философии, почётный профессор Эдинбургского университета .
 Овчаренко, Виктор Иванович (70) — российский химик, академик РАН (2016) .
  (76) — американский кинорежиссёр-документалист, лауреат премии «Оскар» (2020) .
 Ремесник, Юрий Петрович (83) — русский поэт .
 Сарычев, Василий Андреевич (91) — советский и российский математик и механик, доктор физико-математических наук (1969), профессор (1973) .
  (71) — советский и латвийский эстрадный певец .
  (58) — австралийский и американский джазовый саксофонист, лауреат премии ARIA Music Awards (1999); погиб в железнодорожной катастрофе .
  (45) — мексиканский футболист, игрок национальной сборной .
 Ултургашев, Анатолий Павлович (72) — советский и российский артист балета, заслуженный артист РСФСР (1988) .
 Уманский, Кирилл Алексеевич (60) — российский композитор, органист, заслуженный деятель искусств РФ .
 Хрисостомидис, Кипрос (80) — кипрский политический деятель, депутат Парламента (2006—2008) .
  (81) — советский и грузинский киноактёр, заслуженный артист Грузинской ССР (1965) .
  (85) — южнокорейский политик, депутат Национального собрания Республики Корея (1996—2008) .
 Янушкевич, Василий Антонович (85) — советский и российский военачальник, генерал-майор .